Nashi puede referirse a:

 El Nashi, un destructor japonés Clase Momi.
 El Nashi, un destructor japonés Clase Tachibana.
 Pyrus pyrifolia, un peral procedente de Asia.
 Nashi, un movimiento juvenil ruso.

Nombres de buques de guerra de Japón